Sławomir Kowalski (polityk)
 Sławomir Kowalski (generał)